Моле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 90 км на схід від Ам'єна, 55 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 140,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Молен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Молен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена